Le Mors aux dents est un roman de l'écrivain franco-russe Vladimir Pozner datant de 1937
 Le Mors aux dents, série télévisée québécoise diffusée de 1961 à 1962 
 
 Le Mors aux dents (The Rounders) est un film de Burt Kennedy, sorti en 1965 
 Le Mors aux dents, film français réalisé en 1979 par Laurent Heynemann 

Homonymie de titre